Robert Lipsitz ist der Name folgender Personen:

* Robert H. Lipsitz (* 1942), US-amerikanischer Bridgespieler 
 Robert J. Lipsitz (1918–2016), US-amerikanischer Unternehmer, Gründer von Kalimar